Кенхреи — древнегреческий топоним. Может означать:

 Кенхреи — ныне Кехрие, главная гавань Коринфа в заливе Сароникос.